Melanotan ist die Bezeichnung zweier chemischer Verbindungen:

 Melanotan I, auch bekannt als Afamelanotid
 Melanotan II